Che’Nelle, właśc. Cheryline Lim (ur. 10 marca 1983) – malezyjska piosenkarka i producentka wykonująca muzykę R&B.

Dyskografia

Albumy

Single

Linki zewnętrzne 
 

Malezyjskie wokalistki
Muzycy rhythmandbluesowi
Producenci muzyczni
Urodzeni w 1983